Амфилох () — в древнегреческой мифологии сын Амфиарая и Эрифилы. Участник похода эпигонов. Наставления отца Амфилоху упоминал Пиндар.

Брат Алкмеона, которому он, по некоторым сказаниям, помогал в убийстве матери. Был одним из женихов Елены. Он принимал участие в походе против Трои.

Царь трети Аргоса, Амфилох позже переселился в страну амфилохов и при Амбракском заливе основал .

Согласно Квинту, именно он (по другой версии, его племянник Амфилох, сын Алкмеона) отправился по суше в Памфилию и Киликию. Основал  на границе Киликии и Сирии.

По другим же рассказам, он вместе с Мопсом, подобно ему одарённым даром пророчества, поселился в Киликии, где при устье реки Пирама основал город Малл. Отсюда Амфилох отправился в Аргос, но когда вернулся обратно, Мопс не пожелал допустить его к участию в правлении; в возгоревшейся по этому поводу войне оба они пали и были похоронены в Магарзе около Малла. Как герой, Амфилох был почитаем в Спарте; в Афинах он имел алтарь, в Малле — оракула.

Его статуя в Аргосе вместе с другими эпигонами. Святилище в Спарте. По Эфору, его именем названы амфилохийцы. Жертвенник в Оропе, в Киликии в Малле его прорицалище Александр совершил жертвоприношения Амфилоху из-за своего родства с аргивянами.

 См. Фиваида, фр.4 Бернабе.

Каллистрат был автором трагедии «Амфилох».

Примечания

Ссылки 
 

Герои древнегреческих мифов
Эпигоны
Участники Троянской войны
Балканы в древнегреческой мифологии
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Цари Аргоса
Мифы Арголиды